Рикардо Дескальси дель Кастильо (; 22 сентября 1912, Риобамба, Эквадор — 29 ноября 1990, Кито, Эквадор) — писатель, драматург, искусствовед.

Биография 

Рикардо Дескальси дель Кастильо родился в Риобамбе 22 сентября 1912 года. Он был сыном итальянца Марио Дескальси-Виньоло и эквадорки Марии-Исабель дель Кастильо-Валенсия. Его отец умер от пневмонии в 1914 году.

В 6 лет он поступил в среднюю школу — в колледж Сантистефан в Гуаякиле, где в возрасте 8 лет написал свой первый рассказ. В 1926 году перешёл в колледж Мехия в Кито в 1926 году, где написал роман «Пресный хлеб» о бездомных.

Вместе со своими однокурсниками Хосе Альфредо Льереной и Артуро Менесесом в 1928 году основал журнал «Желобки». После окончания средней школы в 1932 году, опубликовал роман об ученической жизни под названием «Гисмондо». Он умер 29 ноября 1990 году от ишемической болезни.

Ссылки 

 Ricardo Descalzi del Castillo 
 Evocación al escritor Ricardo Descalzi 
 Ricardo Descalzi recibió homenaje póstumo 

Писатели Эквадора
Умершие от ишемической болезни сердца